Pro Civitate díj — Gyöngyös
 Pro Civitate díj — Hargita megye
 Pro Civitate díj — Pécs
 Pro Civitate díj — Székesfehérvár
 Pro Civitate díj — Veszprém

Jegyzetek